Suicide Records – australijska wytwórnia płytowa
 Suicide Records – szwedzka wytwórnia płytowa